Densham ist der Familienname folgender Personen:

 Erin Densham (* 1985), australische Profi-Triathletin, Teilnehmerin an den Olympischen Spielen 2008
 Pen Densham (* 1947), kanadischer Filmproduzent
 Tim Densham (* 1955), Chefdesigner bei Renault F1

Siehe auch:
 Denham